Капсула може да се отнася за:

 Капсула – затворен контейнер с някакво съдържание
 Капсул
 Капсул-детонатор

Вижте също 
 Капсула на времето